

Patronyme
 Claude Courtot (1939- ) est un écrivain français.
 Ernest Courtot de Cissey (1810-1882) fut un général et un homme politique français.
 Marguerite Courtot (1897-1986), actrice américaine.
 Paul-Laurent Courtot (1856-1925) est un peintre français.
 Pierre Antoine Courtot (1760-1829) est un général de la Révolution française.